Дуна́йская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств.
 Дунайская улица — улица в Белградe.
 Дунайская улица — улица в Нови-Саде.
 Дунайская улица — улица в Симферополе.